Де Брёйн () — нидерландская фамилия. Применяются альтернативные (неверные с точки зрения практической транскрипции) варианты написания этой фамилии — де Брейн, де Бруин, де Бруйн, де Брюйн, де Брюин.

Известные носители 
 Де Брюйн, Альфред (1930—1994) — бельгийский профессиональный шоссейный и трековый велогонщик.
 Де Брюйн, Корнелис (1652—1727) — голландский художник, путешественник и писатель.
 Де Брёйн, Корри (род. 1976) — нидерландская легкоатлетка.
 Де Брюин, Инге (род. 1973) — нидерландская пловчиха.
 Де Брёйн, Николас (1918—2012) — нидерландский математик.
 Де Брёйн, Эрик (род. 1963) — нидерландский легкоатлет.